La Serie A 1931-1932 è stata la 32ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 3ª a girone unico), disputata tra il 13 settembre 1931 e il 12 giugno 1932 e conclusa con la vittoria della , al suo quarto titolo, il secondo consecutivo.

Capocannonieri del torneo sono stati Pedro Petrone () e Angelo Schiavio () con 25 reti ciascuno.

Stagione

Novità 
Il campionato, che segnò gli esordi in Serie A di  e , rappresentò anche uno dei primi eventi calcistici trasmessi in Italia per via radiofonica.

Calciomercato 
La già rodata  si rinforzò ulteriormente: su consiglio dell'allenatore Carcano ingaggiò il mediano dell', Bertolini, cui affiancò un maturo compagno di reparto, l'argentino Monti. In America del Sud sondarono il mercato anche altre società, come l'ambiziosa  che mise sotto contratto ben sette calciatori brasiliani, tanto da meritarsi il nomignolo di "BrasiLazio", oltre all' con Demaría e il  con Sansone.

Avvenimenti 
Fu in particolare grazie al rafforzamento di una mediana che già annoverava nelle sue file Varglien II, che la Juventus poté cucirsi il secondo scudetto consecutivo sul petto. La squadra di Carcano patì però l'assenza iniziale del neoacquisto Monti, giunto in Italia fuori forma, sicché per buona parte del torneo si limitò a inseguire il Bologna. I petroniani si ritrovarono soli in vetta alla terza giornata, dopo il pesante 5-1 che ridimensionò le ambizioni della Lazio, e si scrollarono presto di dosso l'estroso .

Cinque vittorie consecutive rilanciarono la Juventus, che si fece però imporre il pari dal Bologna nello scontro diretto al Littoriale del 6 dicembre 1931 e assistette alla conseguente fuga dei rossoblù, vincitori del simbolico titolo d'inverno il 24 gennaio 1932 con tre punti di vantaggio. Nel mentre le due rivali facevano il vuoto alle loro spalle; a ravvivare la corsa per le posizioni di rincalzo fu soprattutto il brio dell'esordiente Fiorentina, trascinata dai gol di Petrone.

Nel girone di ritorno un calo di forma condusse il Bologna a subire le prime sconfitte del campionato; il 17 aprile, battendo la , la Juventus sorpassò i felsinei, clamorosamente rimontati dall' all'Arena Civica. Vincendo in rimonta lo scontro diretto di Corso Marsiglia del 1º maggio, i bianconeri allungarono ottenendo lo slancio decisivo che li condusse verso il titolo; il 29 dello stesso mese il Bologna impattò nella trasferta di Alessandria, mentre i torinesi conquistarono contro il pericolante  i punti necessari per ottenere la matematica certezza dello scudetto.

Proprio il Brescia fu tra le protagoniste di un finale di campionato molto concitato sul fondo della classifica: salve la Triestina e la deludente Lazio, le rondinelle, ultime al giro di boa della stagione, riuscirono ad agganciare il  all'ultima giornata, mentre sul fondo si arenava il . Lo spareggio sul neutro di Bologna premiò però i pugliesi, destinando i lombardi alla Serie B. A condividere il titolo di capocannoniere furono il fiorentino Petrone e il bolognese Schiavio.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
       Campione d'Italia e qualificata in Coppa dell'Europa Centrale 1932
       Qualificata in Coppa dell'Europa Centrale 1932
       Retrocesse in Serie B 1932-1933
  Retrocessione diretta.

Regolamento:
 Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Era in vigore il pari merito.

Note:
 Il Brescia retrocesse dopo spareggio con l'ex aequo Bari.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio salvezza

Statistiche

Squadra

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Juventus (24)
 Minor numero di sconfitte: Juventus (4)
 Miglior attacco: Juventus (89 reti fatte)
 Miglior difesa: Bologna (33 reti subite)
 Miglior differenza reti: Bologna (+52)
 Maggior numero di pareggi: Pro Patria (13)
 Minor numero di vittorie: Modena (7)
 Maggior numero di sconfitte: Modena (19)
 Peggiore attacco: Brescia (31 reti fatte)
 Peggior difesa: Modena (87 reti subite)
 Peggior differenza reti: Modena (-46)
 Partita con più reti: Juventus-Bari 7-3 (25ª giornata) e Lazio-Modena 9-1 (34ª giornata)
 Miglior sequenza di partite utili: Bologna (19, dalla 1ª alla 19ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 949 gol (di cui 13 su autorete) da 174 diversi giocatori, per una media di 3,10 gol a partita. Inoltre furono messe a segno ben quattro quadriplette. (da Silvio Piola in Alessandria-Pro Vercelli 4-5, da Antonio Bisigato in Bari-Genova 1893 4-2, da Libero Marchina in Alessandria-Pro Patria 6-1 e da Pedro Petrone in Fiorentina-Modena 5-0). Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia 
 Il Littoriale, annate 1931 e 1932.
 La Stampa, annate 1931 e 1932.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1931
Calcio nel 1932
1931